Leptocheliidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Lang 1973. Enligt Catalogue of Life ingår Leptocheliidae i överfamiljen Paratanaoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Leptocheliidae 33 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Leptocheliidae